Blythe bezeichnet

Personen:
 Adam Blythe (* 1989), englischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Arthur Blythe (1940–2017), US-amerikanischer Jazzmusiker, Komponist und Arrangeur
 Austin Blythe (* 1992), US-amerikanischer Footballspieler
 Betty Blythe (1893–1972), US-amerikanische Schauspielerin
 David Gilmour Blythe († 1865), US-amerikanischer Maler und Dichter
 Ernest Blythe (1889–1975), irischer Politiker
 Gabrielle Blythe (* 1969), australische Geherin
 Jimmy Blythe (1901–1931), US-amerikanischer Jazz- und Boogiepianist

 Peter Blythe (1934–2004), britischer Schauspieler
 Randy Blythe (* 1971), US-amerikanischer Musiker
 Ronald Blythe (* 1922), englischer Autor und Herausgeber
 Stephanie Blythe (* 1969), US-amerikanische Opernsängerin
 William Jefferson Blythe III., bekannt als Bill Clinton (* 1946), US-amerikanischer Politiker

als Vorname:
 Blythe Danner (* 1943), US-amerikanische Schauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blythe (Georgia), im Richmond County
 Blythe (Kalifornien), im Riverside County
 Blythe (Kentucky), im Monroe County
 Blythe (Montana), im Cascade County
 Blythe Crossing, im Tishomingo County, Mississippi
 Blythe Island (Ort), im Glynn County, Georgia

Sonstiges:
 eine Puppenserie, siehe Blythe (Puppe)
 Blythe Mill Creek, Fließgewässer im Henderson County, North Carolina
 Blythe Slough, See im Codington County, South Dakota
 Blythe Island (Insel), Insel im Glynn County, Georgia

im NRHP gelistete Objekte:
 Blythe Ferry, in Birchwood, Tennessee, ID-Nr. 83003055
 Blythe Intaglios, in Blythe, Kalifornien, ID-Nr. 75000452
 Blythe Southern Boundary, in Blythe, Kalifornien, ID-Nr. 84004043
 Benjamin Blythe Homestead, in Shippensburg, Pennsylvania, ID-Nr. 77001160

Siehe auch:
 Blythe Lake
 Blythe Township
 Blyth